Laka (onderzoekscentrum), documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie
 Laka (Boergas), een dorp in de Bulgaarse oblast Boergas
 Łąka (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Bolesławiecki, woiwodschap Neder-Silezië
 Łąka (powiat Drawski), een plaats in het Poolse district Drawski, woiwodschap West-Pommeren
 Łąka (powiat Goleniowski), een plaats in het Poolse district Goleniowski, woiwodschap West-Pommeren
 Łąka (powiat Nyski), een plaats in het Poolse district Nyski, woiwodschap Opole
 Łąka (powiat Oleski), een plaats in het Poolse district Oleski, woiwodschap Opole
 Łąka (Silezië), een plaats in het Poolse district Pszczyński, woiwodschap Silezië
 Łąka (Subkarpaten), een plaats in het Poolse district Rzeszowski, woiwodschap Subkarpaten